Katholieke Universiteit Leuven
Kuala Lumpur International Airport (IATA-luchthavencode)
muzikaal theatraal duo KUL

Zie ook
Kul, Oudnederlands voor de zaadbal